Le  Grand Prix moto d'Espagne 2011 est la deuxième manche du championnat du monde de vitesse moto 2011. La compétition s'est déroulée du 1 au  sur le Circuit permanent de Jerez devant plus de 123 750 spectateurs.

C'est la  du Grand Prix moto d'Espagne.

Classement des MotoGP

Classement des Moto2

Classement des 125 cm³

Liens externes
 Résultats officiel sur le site Motogp

2011
Sport en Espagne en 2011
Espagne
Sport en avril 2011